Лонгеяун (устар. Лонге-Яун) — река в России, протекает по территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Устье реки находится в 410 км по правому берегу Агана. Длина реки — 62 км, площадь водосборного бассейна — 662 км²,.

Притоки 
 8 км: Еньмоутъяун
 11 км: Ай-Моутъяун
 40 км: река без названия

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Вах до города Нефтеюганск, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Агана
Реки Нижневартовского района